Roselliniomyces är ett släkte av svampar. Roselliniomyces ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roselliniomyces